Ogone ist ein Payment-Service-Provider aus Brüssel und besteht unter diesem Namen seit 1996. Ogone bietet dem Online-Händler die Chance über eine einzige Anbindung viele lokale und internationale Zahlungsverfahren zu nutzen.

Geschichte

Unternehmensentwicklung 

Ogone wurde 1996 von Harold Mechelynck und Thierry Pierson gegründet. Ogone entstand aus einer IT-Beratungsfirma für Banken und entwickelt 1999 seine erste Plattform für elektronische Bezahlverfahren für den belgischen Markt, Netclearing. Mit dieser Lösung wurde Ogone zum Marktführer in Belgien.
In den Folgejahren expandierte das Unternehmen in die Niederlande, nach Frankreich, Deutschland, Österreich, die Schweiz, Großbritannien, Indien und die USA und unterhält heute in all diesen Ländern eigene Tochtergesellschaften. Über 300 Mitarbeiter sind spezialisiert auf die Anforderungen im Zahlungsverkehr des Elektronischen Handels. Ogone verfügt heute über eine der leistungsstärksten und funktional reichhaltigsten Payment-Processing-Plattformen für die Verarbeitung von elektronischen Bezahltransaktionen. Das Unternehmen unterstützt alle industrierelevanten Sicherheitsanforderungen und ist seit 2004 PCI DSS Level 1 zertifiziert. Mit über 200 direkten Anbindungen zu Banken und Akzeptanzpartnern verfügt Ogone über ein internationales Netz zur Unterstützung von Händlern im nationalen sowie im internationalen Handel. Die Ogone-Payment-Seite ist in über 20 Sprachen verfügbar.

Dienstleistung 
Die Ogone-Plattform ist eine technische Schnittstelle, die nahtlos zwischen Kunden, Händlern und Akzeptanzpartnern für Zahlungsmethoden eingebunden ist. Mit derzeit über 80 internationalen und lokalen Online-Zahlungsmethoden lässt Ogone Ihre Kunden entscheiden, wie sie zahlen möchten. Heute zählt Ogone mehr als 40.000 Kunden in mehr als 45 Ländern, die ihre Transaktionen weltweit in der jeweils lokalen Währung abwickeln können.
Die Lösung beruht auf einer Software-as-a-Service-Architektur (SaaS), daher müssen Händler keine Hard- oder Software installieren, um die Ogone-Technologie nutzen zu können.

Kennzahlen

Partner 
Ogone arbeitet mit vielen verschiedenen Partnern aus dem e-Commerce zusammen. Folgende Bereiche sind hier abgedeckt: Organisationen, Akzeptanzpartner und Banken, Webagenturen und Integratoren, Shopsoftware und branchenspezifische Lösungen.

Geschäftsleitung 
Die Geschäftsleitung besteht heute aus Peter De Caluwe, Koen Casteleyn und Marcus W. Mosen.

Weblinks 
 deutschsprachiger Webauftritt von Ingenico Payment Services (Die Ingenico Payment Services GmbH ist der Nachfolger der Ogone GmbH)
 "Ogone sets sights on the US". The Paypers. 10 February 2012.
 "Summit Partners acquires majority stake in e-payment services firm Ogone". TechCrunch. 17 May 2010.
 "Ogone Payment Services enters Indian market via EBS acquisition". The Paypers. 23 Septembre 2010.

Finanzdienstleister (Belgien)
Unternehmen (Brüssel)